Kollbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kollbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kollbach (Kilverbach), linker Zufluss des Kilverbachs nach Rödinghausen, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Kollbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold zwischen Calw und Bad Liebenzell, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Kollbach (Vilskanal) (Femininum), rechter Zufluss des Vilskanals neben der Altvils bei Kröhstorf, Markt Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Orte:
 Kollbach (Gangkofen), Pfarrdorf des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kollbach (Malgersdorf), Einöde der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kollbach (Petershausen), Pfarrdorf der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Kollbach (Tann), Weiler des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gebäude:
 Burgstall Kollbach, abgegangene Burg bei Kollbach, Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern

Kollbach ist ein Familienname:
 Karl Kollbach (1858–1911), deutscher Reiseschriftsteller

Siehe auch:
 Kohlbach
 Kolbach
 Kolbbach
 Kollenbach 
 Kollerbach